Тре́йси (Трэ́йси) — английская фамилия. Наиболее известные представители:
  () (род. 1944) — американский писатель, бизнес-тренер, мотивационный спикер, автор аудиопрограмм на темы бизнеса.
 Трейси, Ли (1898—1968) — американский актёр.
 Трейси, Линн — американский дипломат.
 Трейси, Майкл — американский саксофонист, педагог, профессор музыкального факультета Луисвиллского университета (США).
 Трейси, Рафаэл (1904—1975) — американский футболист, полузащитник.
 Трейси, Спенсер (; 1900—1967) — американский актёр, двукратный лауреат премии «Оскар».
 Трейси, Филип (; род. 1967) — ирландский модельер-шляпник.
 Трейси, Шон (1895—1920) — один из руководителей Третьей бригады Ирландской республиканской армии во время ирландской войны за независимость.

Имя 
 Трейси Лордз () — американская актриса.
 Трейси Хикмен () — американский писатель-фантаст.
 Трэйси Чэпмен () — афроамериканская блюзовая певица.
 Трэйси Эштон () — американская актриса.
 Трейси Керри () — американский хип-хоп исполнитель, композитор и продюсер.

Другое 
 «Дик Трэйси» — фильм Уоррена Битти 1990 года.
 Трейси — город в округе San Joaquin, Калифорния, США.
 Трейси — циклон, разрушивший город Дарвин в 1974 году.

См. также 
 Траси
 Lil Tracy